Assendelft bezeichnet:

 Assendelft (Zaanstad), Ortsteil der niederländischen Gemeinde Zaanstad

Assendelft ist der Familienname folgender Personen:

 Barthout van Assendelft (* um 1440; † nach 1502), der erste Landesadvokat (Ratspensionär) der damaligen Grafschaft Holland
 Deutz van Assendelft (auch: Deutz van Lennep), niederländische Patrizierfamilie, die auch dem Adel zugehörig war
 Floris van Assendelft (* 1985), niederländischer Schachspieler
 Pieter Assendelft (1714–1766), niederländischer Orgelbauer

Siehe auch:

 Assendelfter Huhn